William Batchelder Greene (1819-1878), anarquista estadounidense
 William Cornell Greene (1852-1911), empresario estadounidense
 John William Green (1930), botánico australiano
 William "Bill" Green (1940-1994), jugador de baloncesto estadounidense